Souza Filho ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alves de Souza Filho (1901–1990), brasilianischer Diplomat
 João Miranda de Souza Filho (* 1984), brasilianischer Fußballspieler